Alagiri oder Azhagiri (Tamil: அழகிரி) ist der Name folgender Personen:

 M. K. Alagiri (* 1951), indischer Politiker
 Sambandam Keerapalayam Alagiri (* 1952), indischer Politiker